Grötholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Grötholmen, Vörå, Österbotten, 
 Grötholmen, Sibbo, Nyland,

Se även
Stora Grötholmen
Lilla Grötholmen

Robotskapade Finlandförgreningar